Miejscowości we Francji:
 Reilly – miejscowość i gmina w regionie Pikardia, w departamencie Oise
Gminy w USA:
 Reilly (ang. Reilly Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Reilly (ang. Reilly Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill